Gunna kan syfta på:

 Gunna (namn) – en kortform av fornnordiska namn som börjar med Gun-
 Gunna (ö) – en ö i Argyll and Bute, Skottland
 Gunna (rappare) – en amerikansk rappare